ZTM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shamattawa (Manitoba) (Canada)
 ztm – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di San Agustín Mixtepec